Данько́ — украинская фамилия.

Известные носители 
 Данько, Алла Георгиевна (род. 1946) — диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР.
 Данько, Валентина Николаевна (род. 1935) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Данько, Василий Иосифович (1917—1988) — Герой Советского Союза.
 
 Данько, Галина Фёдоровна (более известна под фамилией Благова; 1927—2013) — советский и российский учёный-востоковед, тюрколог, историк науки, доктор филологических наук.
 Данько, Григорий Владимирович (род. 1956) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Данько, Елена Яковлевна (1898—1942) — советская писательница и художница.
 Данько, Лариса Георгиевна (1931—2020) — советский и российский музыковед.
 Данько, Михаил Михайлович (1862—?) — деятель революционного движения.
 Данько, Наталья Яковлевна (1892—1942) — советский скульптор-керамист.
 Данько, Николай Иванович (учёный) (1949—2013) — украинский учёный, ректор Украинской государственной академии железнодорожного транспорта.
 Данько, Николай Иванович (художник) (род. 1959) — украинский художник театра.
 Данько, Николай Михайлович (1926—1993) — украинский поэт, писатель, журналист.
 Данько, Тарас Григорьевич (род. 1980) — украинский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года.
 Данько, Яков Афанасьевич (1860—?) — деятель революционного движения.

См. также 
 Данко
 Данков